Карре-ле-Томб (фр. Quarré-les-Tombes) — муніципалітет у Франції, в регіоні Бургундія, департамент Йонна.
 Ла-Томб (фр. La Tombe) — муніципалітет у Франції, в регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна.